El término reconciliación puede referirse a:

 Reconciliación, como restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas.

Religión
 Reconciliación universal, doctrina cristiana en la que todas las almas humanas pecadoras y alienadas, por obra de la divina misericordia y amor de Dios, en última instancia, se reconciliarán con Dios.
 Sacramento de la reconciliación, sacramento administrado por la Iglesia católica mediante el cual los cristianos reciben el perdón de Dios por sus pecados.
 Reconciliación (teología), elemento de salvación con respecto a los resultados de la expiación.

Organismos
 Comisión para la verdad y la reconciliación (Sudáfrica)
 Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú)
 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile)
 Instancia Equidad y Reconciliación (Marruecos)
 Acción Servicio de Reconciliación para la Paz (Alemania)
 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia)
 Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Colombia)
Edificaciones
 Palacio de la Paz y la Reconciliación (Kazajistán)
Obras de arte
 Reconciliación de Esaú y Jacob, cuadro del pintor Peter Paul Rubens, realizado en 1624.
 Cristo de la Reconciliación (Candelaria)
 Réquiem de la Reconciliación
 Reconciliación (escultura)

Celebraciones
 Día de la Reconciliación (Sudáfrica)
 Días del Recuerdo y la Reconciliación
Otros
 Reconciliación medicamentosa, proceso de identificación del listado exacto de los medicamentos que el paciente consume desde su casa.
 Reconciliación nacional,  eslogan y objetivo político propuesto por el Partido Comunista de España en junio de 1956, al acercarse la conmemoración de los veinte años del inicio de la Guerra Civil Española. 
 Ecología de reconciliación